

Pessoas
 Francisco Ribeiro, Ribeirinho - ator e realizador português

Localidades
 Solar do Ribeirinho - grupo de vestígios arqueológicos do século XVII em Machico, na Ilha da Madeira, Portugal

Outros
 Povos ribeirinhos - aqueles que residem nas proximidades dos rios

Desambiguação